Хасавю́рт (, в пер. с  — «поселение Хасава», , , ) — город на юге России, в Республике Дагестан.

Административный центр Хасавюртовского района (в состав которого не входит).

Город республиканского значения. Образует муниципальное образование «город Хасавюрт» со статусом городского округа, как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Город Хасавюрт находится на Кумыкской равнине, являющейся частью Терско-Сулакской низменности, на высоте 121 м над уровнем моря. Через Хасавюрт протекает река Ярыксу и Акташ (протекает по северо-восточному краю города). Южные новостройки города поднимаются в предгорья вдоль обоих берегов р. Ярыксу.

Городская территория Хасавюрта граничит с Хасавюртовским и Новолакским (на юго-западе) районами.

Климат 
Город находится в умеренном климатическом поясе, в области умеренно континентального климата.

История 
Город назван именем кумыкского князя Хасава, уроженца села Костек, переводится с кумыкского как «селение Хасава». 4 июня 1826 года по указанию генерала А. П. Ермолова главному кумыкскому приставу полковнику Мусе Хасаву было приказано возвести на реке Ярыксу поселение с размещением в нём воинского гарнизона в целях защиты селений Кумыкской плоскости от набегов чеченцев. Муса Хасав организовал переселение в новое селение по 100 семейств из Эндирея и Костека. К началу зимы 1826—1827 гг. приказ Ермолова был выполнен.

В ноябре 1831 года имам Гази-Магомед совершает стремительный набег через Кумыкию на Кизляр, по пути разрушает аул Хасавюрт, но вскоре он был восстановлен; на карте Северо-Восточного Кавказа, составленной в 30-х гг. XIX века, обозначен аул Хасавюрт.

В начале 1843 года генерал-майор Фрейтаг для того, чтобы окончательно преградить выход сторонников имама Шамиля с гор на Кумыкскую плоскость, возбудил ходатайство перед главнокомандующим Кавказской линией генерал-лейтенантом Гурко о строительстве крепости на реке Ярыксу. 4 мая 1846 года начались работы в укреплении Ярыксув, которые вели солдаты крепостей Герзель и Внезапная. А вскоре был переброшен с постоянной дислокацией 80-й Егерский Кабардинский полк, который завершил строительство укрепления, расположившегося в 1,5—2 км от аула Хасавюрт. В том же году было запрошено переименование крепости в Хасавюрт. В сводках от 1847 года укрепление уже именуется Хасавюртом.

В 1848 году началось строительство нового более сильного укрепления на месте теперешнего городского рынка. Укрепление было обнесено с трёх сторон саманной стеной толщиною 1,5 м и высотою 2,5 м с тремя кирпичными башнями и с бойницами по углам, а западная сторона не имело стены — защищалось обрывом берега реки Ярыксу. Между первым и вторым укреплениями появились отдельные дома. На севере укрепления возник форштадт — дома семейных офицеров и солдат. Вдоль укрепления и форштадта был выкопан глубокий ров. В 1867 году Хасавюрт стал слободкой с гражданским управлением.

После окончания Кавказской войны и реформирования Дагестанской и Терской областей, Кумыкский округ Терской области был переименован в Хасавюртовский округ.

На 1 января 1917 года население Хасавюрта достигло 14 028 человек, из которых 10 494 приходилось на постоянно проживающее население. Национальный состав слободы был разнообразен: русских — 50,5 %, кумыков — 33 %, горских евреев — 6 %, немцев и персов — по 5 %,.

В конце апреля 1918 года слобода Хасавюрт была сожжена отрядом Узун-Хаджи. После Гражданской войны укрепление восстанавливали жители разрушенных домов слободы.
Статус города присвоен постановлением ВЦИК СССР 10 августа 1931 года.

Хасавюрт (Хасав-Юрт), слобода Терской обл., быв. укрепление, адм. ц. Х-Ю. окр.; 2686 ж. — Х. округ; 4677 кв. в., на Ю. горист, к С. степь. 69 тыс. жителей (кумыки, чеченцы).

 Чечено-лакский конфликт

29 сентября — 3 октября 1964 года в Хасавюрте произошли массовые беспорядки (в беспорядках участвовали до 700 человек) на национальной почве (чечено-лакский конфликт). К уголовной ответственности привлечены 9 человек. Возник в связи с переселением лакцев в чеченские сёла (нынешнего Новолакского района).

 Хасавюртовские соглашения

В конце августа 1996 года Асланом Масхадовым и секретарём Совета безопасности России Александром Лебедем в Хасавюрте были подписаны договорённости о прекращении боевых действий в Чечне и поэтапном выводе с территории республики российских войск.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Территориальное деление 
В городскую черту Хасавюрта входят посёлки:
 Балюрт,
 Свобода,
 Заречка,
 Совхозный,
 Мичурина,
 Олимпийское (Нефтекачка),
 Юбилейное,
 микрорайон Грозненский,
 Водник,
 Аэродром,
 Андийское,
 Винсовхозный,
 Бамматбекюрт,
 Северный,
 Хакимова,
 микрорайон Восточный,
 Ветеран,
 Аркабаш,
 Южный,
 Садовый,
 Новый,
 Лесные Поляны.

Местное самоуправление 
Собрание депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых жителями сроком на 5 лет. Действующий 6 созыв избран 9 сентября 2018 года. Выборы проходили по пропорциональной системе в едином округе. Было зарегистрировано всего 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Трудовая партия Россия». В Собрание депутатов прошли 4 партии: «Единая Россия» — 17 мест (63.68 %), КПРФ — 4 места (17.95 %), «Трудовая партия Россия» — 2 (7.61 %), «Справедливая Россия» — 2 (7.58 %). Список ЛДПР набрал 1,72 % голосов и не получил мандатов. Председателем 6 созыва вновь избран Загит-Салим Дадаев («Единая Россия»).

5 созыв был избран 8 сентября 2013 года. Из состава депутатов на должность главы муниципального образования был вновь избран действующий глава Сайгидпаша Умаханов. В июне 2015 года был принят новый Устав городского округа «город Хасавюрт». В сентябре 2015 года Сайгидпаша Умаханов сложил с себя полномочия главы города и в тот же день был избран председателем городского собрания депутатов, а исполнение обязанностей главы города было возложено на главу администрации Хасавюрта Арслана Арсланова.

 Председатель собрания депутатов
 сентябрь—ноябрь 2015 — 
 с 2015 года — Загит-Салим Даудович Дадаев

Глава городского округа с 2015 года отбирается в ходе конкурса в два этапа. Сначала отбор кандидатов производит конкурсная комиссия, половину членов которой назначают депутаты, а половину – глава района. Прошедшие конкурсную комиссию кандидаты предлагаются для голосования депутатам. Кандидат, набравший большинство голосов депутатов, наделяется полномочиями главы городского округа на 5 лет.
 1997—2015 — 
 2015—2020 — 
 с 2020 —

Официальная символика 
Флаг и герб Хасавюрта были утверждены решением Собрания депутатов городского округа «‎город Хасавюрт» № 49/3 от 24 апреля 2017 года.

Флаг 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края полосу синего цвета шириной 3/10 ширины полотнища. В центре полотнища изображены фигуры из герба города Хасавюрт, выполненные жёлтым, оранжевым, белым и серым цветом».

 Зелёный цвет — символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, мир, покой и одновременно выступает как традиционный цвет ислама.
 Жёлтый цвет — символизирует справедливость, милосердие и смирение, а также богатство, знатность, самостоятельность.
 Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие.
 Белый цвет — цвет свободы, равенства, мира.

Герб 
В зелёном поле поверх включённой лазоревой главы - золотая зубчатая крепость о двух башнях и с аркой без порога, сопровождаемая в оконечности золотым ободом шестерни и продетыми в него серебряными ключом (кольцом влево и бородкой вниз, показан слева поверх обода) и кинжалом в ножнах (рукоятью вправо, справа поверх обода), один над другим. Во главе между башнями крепости - выходящие вверх золотые длани, сложенные запястьями и поддерживающие раскрытую серебряную книгу в золотом переплёте.

Авторы символики 
 Автор идеи и обоснования символики: Хадижат Усманова (Хасавюрт);
 Геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки);
 Художники: Хадижат Усманова (Хасавюрт), Анна Гарсия (Москва);
 Компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва).

Экономика

Транспорт 

В Хасавюрте функционируют следующие виды транспорта:
 автомобильный междугородний (работает автовокзал). С автовокзала города осуществляются регулярные автобусные рейсы в Анапу, Дербент, Буйнакск, Волгоград, Махачкалу, Воронеж, Евпаторию, Новочеркасск, Майкоп, Кисловодск, Краснодар, Сочи, Черкесск, Туапсе, Ставрополь, Владикавказ, Севастополь, Ростов-на-Дону, Нальчик, Назрань, Волгодонск, Моздок, Волжский, Новороссийск, Зеленокумск, Москву.
 железнодорожный (в черте города находится ж.-д.ст Хасавюрт). Железнодорожная станция открыта в 1894 году. Соединяет город с Кизилюртом, Гудермесом, Махачкалой, Каспийском, Кизляром.
 общественный транспорт представлен несколькими маршрутами микроавтобусов.

Через город проходят федеральные:
 автомагистраль Р-217 «Кавказ» (бывшая М-29)
 ж.-д. магистраль Минводы — госграница

Образование 
В городе 19 общеобразовательных школ и гимназий, а также Хасавюртовский многопрофильный лицей им. А. Абукова.

Среднее профессиональное образование предоставляет Колледж сферы услуг, Профессионально-педагогический колледж имени З. Н. Батырмурзаева, Дорожно-строительный колледж, Аграрно-экономический колледж. Также в городе действует филиал Медицинского колледжа имени Башларова (Махачкала).

Их высших учебных заведений в городе действует филиал Дагестанского государственного университета.

Культура 

Городской центр культуры на ул. Казбекова, Хасавюртовская центральная городская библиотека имени Расула Гамзатова.
С мая 2022 года действует кинотеатр сети «Миркато» с двумя кинозалами.

Спорт 
В Хасавюрте развиты как игровые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол), так и спортивные единоборства (вольная борьба, бокс).

Спорткомплексы и спортшколы города
 Спорткомплекс имени Гамида Гамидова
 Спорткомплекс имени Мусы Иславова
 Республиканская СДЮШОР имени Шамиля Умаханова
 УОР
 Республиканская СДЮСШОР имени братьев Ирбайхановых
 Республиканская СДЮСШОР имени Мавлета Батырова

Религия 
Подавляющая часть жителей города мусульмане.

В городе имелось 4 церкви. Одна сохранилась до наших дней — храм Знамения Божьей Матери на ул. Орджоникидзе, до недавнего времени — крупнейший православный храм на Северном Кавказе.

В Хасавюрте порядка 19 крупных мечетей.

Теракты 
 23 сентября 2001 года в 18 часов по ул. Воробьёва, 48 был совершён террористический акт. Взрывным устройством была взорвана автомашина ВАЗ-2101. В результате взрыва погибло три человека.
 17 июля 2003 года произошёл взрыв у здания РОВД Хасавюрта. Террористом был взорван автомобиль ВАЗ-21099, припаркованный у здания РОВД. Погибли три человека.
 23 октября 2010 года прогремел взрыв возле ПТУ, осуществлённый террористом-смертником. Была взорвана автомашина УАЗ. Погиб один милиционер.
 14 января 2011 года возле кафе «Белые ночи», расположенного на Бамовском шоссе, неизвестные взорвали автомобиль «ВАЗ-2107». Погибло 4 человека.
 26 января 2011 года на объездной дороге Хасавюрт — Бабаюрт был взорван автомобиль, припаркованный возле кафе «Караван». Четыре человека погибли.
 14 февраля 2013 года прогремел взрыв на Хасавюртовском посту. Был взорван автомобиль «Лада Калина». Погибли двое сотрудников ДПС.

Известные уроженцы

Города-побратимы 
  Наблус, Государство Палестина
 Евпатория — Соглашение об установлении межмуниципального сотрудничества между муниципальными образованиями городской округ Евпатория (Республика Крым, Российская Федерация) и «город Хасавюрт» (Республика Дагестан, Российская Федерация) от 23.01.2017.
 Гудермес
 Адмиралтейский район г. Санкт-Петербурга

Примечания

Литература 
 
 
 Абдуллаев Ж. А. Артерия Дагестана и Закавказья. Хасавюрт- транспортная магистраль// Народы Дагестана. — 2001. — № 2. — С. 40-42.
 Дейнега А. День рождения города // Дагестанская правда. — 2002. — 27 сентября — С. 6.

Комментарии 
 Комментарии

Ссылки 

 
 
 
 

 
Города, основанные в XX веке
Районные центры Дагестана
Российские военные укрепления
Городские округа Дагестана
Города, названные в честь людей